

Griesheim-près-Molsheim, une commune située dans le canton de Rosheim (Bas-Rhin) ;
 Griesheim-sur-Souffel, une commune située dans le canton de Truchtersheim (Bas-Rhin).

Griesheim, une municipalité située dans le land de la Hesse et l'arrondissement de Darmstadt-Dieburg.
 Griesheim, un quartier de Francfort-sur-le-Main.